Borniquèl ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Bourniquel
 Bruniquel